

Églises orthodoxes 

 Monastère de Solan à La Bastide-d'Engras
 Monastère orthodoxe de Bussy-en-Othe

Références

Voir aussi